BMT peut faire référence à :
 Biel Mean Time, une échelle de temps utilisé par Swatch sur Internet ;
  ;
 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation, une ancienne compagnie du métro de New York.